Skater [] bezeichnet:
 einen Skateboard-Fahrer
 einen Rollschuh- oder Inlineskates-Fahrer
 einen Schlittschuh-Fahrer
 einen Snakeboard- bzw. Streetboard-Fahrer
 einen Skilangläufer, der die Skatingtechnik verwendet

Skater [] bezeichnet:
 einen Skat-Spieler